{| align="right" class="wikitable"
 | colspan="2" |<center>Rafe</center>
  |-
 | colspan="2" align="center" style="background:white;height:100px"|ֿ<noinclude>
|-
| Apariencia similar
| style="background:white" | macron
|-
 | colspan="2" |Ejemplo
 |-
 | colspan="2" align="center" style="background:white;height:50px"|פֿיש<noinclude>
 |-
 | colspan="2" style="width:250px;background:white" | La palabra para Pez en Yiddish, Fish. El primer diacrítico (la línea sobre la letra pei) es un rafe.
|-
 | colspan="2" |Other Niqqud
|-
 | colspan="2" style="width:250px;background:white"|<center>Sheva · Hiriq · Zeire · Segol · Pataj · Kamatz · Holam · Daguesh · Mappiq · Shuruk · Kubutz · Rafe · Punto Sin/Shin
|}

En la ortografía del idioma Hebreo el rafe, también raphe' (Hebreo: רפה, ʀaˈfe, que significa "débil"), es un diacrítico; una barra horizontal corta colocada arriba de ciertas letras para indicar que ellas deben ser pronunciadas como fricativas.

Yiddish/Ladino
Conservó adeptos en el Yiddish y Ladino, particularmente para distinguir  (פּ, Pei) de la  (פֿ, fei''), y marcar consonantes que no se pronuncian.

Referencias
Gramática del Idioma Hebreo por Gesenius, §14 (contenido en Inglés)